Il doppio del torneo di tennis Open 13 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Simon Aspelin e Johan Landsberg che hanno battuto in finale Juan Ignacio Carrasco e Jairo Velasco jr. 7-6(2), 6-4.

Teste di serie 

 David Macpherson /  Peter Nyborg (primo turno)
 Marius Barnard /  Chris Haggard (quarti di finale)

 Tomás Carbonell /  David Sánchez (primo turno)
 Neville Godwin /  Nicklas Kulti (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2000
ATP Tour 2000